Rathaus Nordhausen steht für:

 Altes Rathaus (Nordhausen)
 Neues Rathaus (Nordhausen)